Подводные лодки типа «Ленинец» — тип советских дизель-электрических подводных лодок-минных заградителей времён Второй мировой войны. Всего было построено 25 лодок типа «Л» по четырём различным проектам (серии II, XI, XIII и XIII-бис), из них 19 — до 1941 года. Подводные лодки типа «Ленинец» входили в состав всех четырёх флотов Советского Союза и приняли активное участие в Великой Отечественной войне. Многие корабли имели собственные имена.

История проекта

Серия II, 6 лодок 

Идеи российского изобретателя М. П. Налётова по созданию подводного минного заградителя, воплощённые в подводной лодке «Краб» явились стимулом для переоборудования аналогичным образом двух лодок проекта «Барс»: «Ёрш» и «Форель». В соответствии с программой военного кораблестроения 1926 года предусматривалась постройка шести комбинированных минно-торпедных лодок: трёх для Балтийского флота и трёх для Черноморского флота. К разработке проекта минного заградителя — подводной лодки серии II — были привлечены многие специалисты минного дела и подводного плавания. Проект, предложенный учёным-кораблестроителем Б. М. Малининым, предусматривал размещение в корме прочного корпуса лодки двух труб с 10 минами в каждой. Такая конструкция позволила обеспечить «сухое» хранение мин до момента постановки, когда трубы затапливались, в отличие от первых лодок, в которых мины хранились в надстройке на палубе и могли сдетонировать при атаке глубинными бомбами.

В конструктивном плане новая подводная лодка была близка к подводным лодкам серии I «Декабрист», являясь более технологичным развитием этого проекта. Применение новой формы прочного корпуса — цилиндра с коническими окончаниями вместо веретенообразной формы — позволило избежать изготовления поверхностей двойной кривизны при помощи пресса в нагретом состоянии, и обойтись холодным вальцеванием листов.

Прочный корпус был разделён на 6 отсеков. Одна переборка была плоской и рассчитанной на давление в 1 атм., остальные 4 переборки имели сферическую форму и рассчитывались на 6 атм. Форма дверей была изменена на овальную, тогда как ранее применялись двери круглой формы. Три отсека были оборудованы как убежища для экипажа, в них имелись средства аварийной продувки главного балласта и средства спасения экипажа.

Применение иностранной конструкции вентиляции аккумуляторных ям для экономии пространства привело к нескольким взрывам и пожарам в аккумуляторных секциях, в частности, в результате взрывов погибло 4 человека на Л-2 и 5 человек на Л-4. Впоследствии нововведение уступило место старой конструкции с изолированными ямами и металлическим настилом. Для сжигания образующегося водорода применили специальное устройство «К-5».

Черноморские подлодки отличались от балтийских наличием прямого высокого флагштока на носу, а также отсутствием дополнительных шпигатов над якорной нишей.
 
 Представители серии II:

Серия XI (II-бис), 6 лодок 

13 августа 1933 года было принято решение о строительстве подводных лодок для Тихоокеанского флота. 6 модернизированных лодок типа «Ленинец» были заложены с 10 апреля по 10 июня 1934 года, перевезены на Дальний Восток в 1935 году, введены в строй в 1936 году. Предполагалось изготовить лодки на заводах № 189 и № 198, по железной дороге доставить их в Комсомольск-на-Амуре и собрать на заводе № 199, однако из-за недостатка мощностей к сборке привлекли также завод № 202 (Владивосток), на котором в итоге были собраны четыре из шести лодок.

Отличия XI серии: кормовой отсек был разделён на две части, таким образом, число отсеков достигло 7. Была улучшена обитаемость лодки. Длина лодки увеличилась до 80 м. Аккумуляторные ямы были изготовлены в герметичной конструкции.

 Представители серии XI:

Серия XIII, 7 лодок 

Серия строилась для Тихоокеанского флота в 1935 году. Лодки XIII серии имели смешанную клёпанно-сварную конструкцию, отличавшуюся большей простотой и технологичностью. Вся лодка в целом была переработана, вплоть до минного устройства, которое было существенно модернизировано, однако при этом количество мин снизилось до 18.
В корме были установлены два торпедных аппарата с запасными торпедами, артиллерийский боезапас возрос с 122 до 150 снарядов калибра 100 мм и с 250 до 500 снарядов калибра 45 мм. Лодка получила наклонный форштевень и выдвижные горизонтальные рули. Была улучшена обитаемость лодки. Увеличилась дальность плавания, а время срочного погружения сократилось до 60 секунд.

 Представители серии XIII:

Серия XIII-1938 (XIII-бис), 6 лодок 

В 1938 году была заложена последняя и самая совершенная серия лодок типа «Ленинец». Длина была уменьшена на 2 метра во избежание задевания торпедами волнорезных щитов при стрельбе. Шумность лодки снизилась благодаря применению резиновых амортизаторов. Небольшим удлинением минных труб количество мин было восстановлено до 20. Новые дизели, 1-Д, обладавшие мощностью 2000 л. с., позволили увеличить надводную скорость до 18 узлов.

 Представители серии XIII-1938:

Потопленные корабли 
В общей сложности лодки типа «Л» минами и торпедными атаками потопили 40 транспортных судов суммарным водоизмещением 93 900 брт. и 18 боевых и вспомогательных судов.

Награды ПЛ типа «Л» 
  Орденом Красного Знамени были награждены
 Л-4 — 23 октября 1942 года,
 Л-22 — 8 июля 1945 года.
  1 марта 1943 года «Л-3» была удостоена гвардейского звания.

См. также 
Типы подводных лодок ВМФ СССР и России

Примечания

Ссылки 
 http://www.morflot.tsi.ru/ Серия Л-2
 book.uraic.ru // Тип «Ленинец»
 Великая Отечественная под водой// серия II «Ленинец»
 Великая Отечественная под водой// серия XI «Ленинец»
 Великая Отечественная под водой// серия XIII и XIII-бис «Ленинец»

Подводные лодки серии II